Russnef é uma companhia petrolífera sediada em Moscou, Rússia.

História 
A companhia foi estabelecida em 2002.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Rússia

Ligações externas

Empresas da Rússia